Леокрит — понтийский военачальник II века до н. э.

Биография 
В 183 году до н. э. понтийский царь Фарнак I начал  с правителем Пергама Эвменом II. На втором году войны Леокрит овладел лежащим на побережье Чёрного моря городом Тиос, принадлежащий по разным оценкам Пергаму либо Вифинии, и отдал приказ перебить сдавшийся ему гарнизон из наёмников, хотя ранее обещал им свободу. По словам Диодора, Леокрит действовал подобным образом по распоряжению своего царя, так как сдавшиеся «как-то в прошлом причинили зло Фарнаку». В чём заключалось эти «обиды» — неизвестно. По предположению исследователей, эти воины были галатами. Поэтому, по замечанию Сапрыкина С. Ю., галатские тетрархи Карсигнат и Гайзаторикс, ранее признавшие свою зависимость от понтийского царя, теперь перешли на сторону его врагов. Сам же Тий разрушен Леокритом не был, так как Фарнак был крайне заинтересован в его приобретении, стремясь воссоединить все земли, ранее принадлежавшие его предкам.

Леокрит теперь был направлен с войском в Галатию. О дальнейшей его судьбе исторические источники не сообщают. По предположению Сапрыкина С. Ю., Леокрит был наместником—стратегом царских земель на западе Понта. Для целей боевых действий он использовал пафлагонских военных поселенцев-катойков, которых после окончания войны в соответствии с условиями заключенного мирного договора надлежало вернуть вместе со всем их вооружением.

Литература 
 Первичные источники
 Полибий. Всеобщая история (XXIV.8)
 Диодор Сицилийский. Историческая библиотека (XXIX.23)

 Исследования
 Сапрыкин С. Ю. Понтийское царство государство греков и варваров в Причерноморье. — М., 1996. — ISBN 5-02-009497-8. С. 72—75, 224.
 Габелко О. Л.  История Вифинского царства. — СПб, 2005. — ISBN 5-93762-022-4.

Военачальники II века до н. э.